Tales From Topographic Oceans () — шестой студийный (двойной) альбом британской группы прогрессивного рока Yes, выпущенный в декабре 1973 года на лейбле Atlantic Records в большинстве частей света (в Северной Америке альбом появился в продаже в январе 1974 года).

Tales From Topographic Oceans (Atlantic 80001) достиг позиции #1 в Великобритании и #6 в США.

Предыстория 
В апреле 1973 года Yes завершили мировой тур в поддержку своего пятого студийного альбома Close to the Edge. К этому времени в состав группы входили вокалист Джон Андерсон, басист Крис Сквайр, гитарист Стив Хау, клавишник Рик Уэйкман и барабанщик Алан Уайт, который заменил Билла Бруфорда годом ранее. Во время остановки в Токио в марте 1973 года во время гастролей, Андерсон в своем гостиничном номере искал тему для «произведения крупной формы» в виде следующего альбома группы.

В то время, как тур проходил в Австралии и США, Андерсон, по его словам, погрузился в идею написания музыки вокруг «четырёх частей эпопеи, построенной вокруг тем с четырьмя частями, о которых я читал», но позже признал, что даже он не совсем понимает, о чём они. Затем он предложил идею двойного концептуального альбома Хоу, который ею заинтересовался. Андерсон описал опыт как «волшебный», «который оставил нас обоих подбодренными в течение многих дней».

Концепция 
Концепция альбома основана на шастрических текстах, описание которых было найдено Джоном Андерсоном в виде одного из примечаний к книге Парамаханса Йогананды «Автобиография йога».

Запись 

Группе потребовалось пять месяцев для аранжировки, репетиций и записи альбома. Место для записи вызвало ряд разногласий в группе. Андерсон и Уэйкман хотели записать альбом в сельской местности, Сквайр и Хоу предпочитали Лондон, Уайт же не имел особых предпочтений.

Сквайр вспоминал, что в качестве шутки над Андерсоном менеджер группы Брайн Лэйн (Brian Lane) декорировал студию звукозаписи как фермерский двор (с картонными деревьями и животными), чтобы «сделать его счастливым». Уэйкман описывал студию так: «Там были белые частоколы… все клавишные и усилители были размещены на копнах сена». Андерсон попросил студийное начальство возвести около Алана целую кафельную стену, чтобы воспроизвести звук, который он однажды получил, ударив по барабану в студийном туалете: «Я мечтал записать альбом на лесной поляне. Привезти туда генератор, палатки. Но мою идею отвергли, и я начал откалывать всяческие номера».

Стив Хау: «Мы все, а не один только Джон, ловили кайф от этой безумной атмосферы. Нашими тогдашними кумирами были Monty Python, и нам хотелось, чтобы наш мирок был таким же нелепым, как и у них. Это был один из способов стряхнуть напряжение и расслабиться. Нам разрешили вытворять в студии всё что угодно, вот мы и притащили туда целую ферму. Бывало, мы буквально катались по полу со смеху!»

В это же время в смежной студии группа Black Sabbath записывала альбом Sabbath Bloody Sabbath в стиле хэви-метал.

Отзывы 
Альбом разделил мнения поклонников Yes. Неоднозначно к нему относятся и сами участники группы; так, Андерсон описывает альбом сочетанием «высоких идеалов и недостаточной интенсивности»; Хау даёт Tales… высокую оценку, Сквайр называет альбом «трудным», а Уэйкман однажды провёл параллель с «набитым ватой бюстгальтером» и с «переходом вброд сточной канавы ради одной кувшинки».

Ремикс Стивена Уилсона 
Стивен Уилсон (Porcupine Tree) занимался пересведением альбомов группы 71-74 годов. Результатом работы над «Tales From Topographic Oceans» он остался особенно доволен: «„Topographic Oceans“ был особенно проблематичным с этими огромными 20-минутными музыкальными полотнами на 24 дорожках, поскольку то, чего хотели добиться Yes, было далеко за пределами возможностей 24-дорожечной ленты. <…> Они заполняли под завязку каждый дюйм каждого канала этой 24-дорожечной ленты. Будь у Yes неограниченные возможности цифровой записи, они, вероятно, зашли бы со своим ви́дением ещё дальше». Уилсон стремился придать альбому дополнительную звуковую насыщенность и чистоту, сделать звучание более отчётливым и чуть менее жёстким.

Список композиций 
Авторство всех композиций принадлежит Yes, авторами концепции и текстов альбома являются Джон Андерсон и Стив Хау.

 «The Revealing Science of God (Dance of the Dawn)» — 20:25
 «The Remembering (High the Memory)» — 20:38
 «The Ancient (Giants Under the Sun)» — 18:35
 «Ritual (Nous Sommes Du Soleil)» — 21:37

В 2003 году альбом был ремастирован и переиздан на лейбле Rhino Records с двумя бонус-треками:
 Dance Of The Dawn (studio run-through)
 Giants Under The Sun (studio run-through)
Также ремастер включал в себя двухминутное вступление к первой композиции альбома, не вошедшее в оригинальный релиз.

Участники записи 
 Джон Андерсон — ведущий вокал, акустическая гитара, перкуссия
 Крис Сквайр — бас-гитара, бэк-вокал
 Стив Хау — электрогитары, акустические гитары, электроситар, бэк-вокал
 Рик Уэйкман — клавишные инструменты
 Алан Уайт — барабаны, перкуссия, бэк-вокал

Примечания

Литература

Ссылки 
 Тексты песен альбома Tales From Topographic Oceans

1973
Альбомы Atlantic Records
Концептуальные альбомы
Двойные альбомы
Альбомы, оформленные Роджером Дином
Альбомы, пересведённые Стивеном Уилсоном
Альбомы Rhino Records
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы, записанные на Morgan Sound Studios